Papestraße kann sich beziehen auf:
 Bahnhof Berlin-Papestraße, seit 2006 Bahnhof Berlin Südkreuz
 SA-Gefängnis Papestraße
 General-Pape-Straße in den Berliner Ortsteilen Berlin-Schöneberg und Berlin-Tempelhof
Siehe auch:
 Papenstraße